Alosno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alosno (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Alosno (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar